Зухбая — абхазская фамилия. Известные носители:
 Зухбая, Владимир (род. 1986) — грузинский футболист, вратарь.
 Зухбая, Отар Георгиевич (род. 1940) — советский политический деятель. Председатель Совета Министров Абхазской АССР (1988).